Buslijn 165/166, twee voormalige buslijnen door Amsterdam
Buslijn 166 (Achterhoek-Rivierenland)
Buslijn 166 (HWGO)
Buslijn 166 (Midden Overijssel)